Ромас Забараускас (; род. 31 мая 1990) — литовский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, общественный активист.

Биография 
Окончил гимназию имени Басанавичусa в Вильнюсе. Его кинематографическое образование проходило в
Хантерском колледже Нью-Йорка и французском Университете Париж VIII.

Его фильмы были представлены на Европейском фестивале независимого кино ECU, на Московском международном кинофестивале и Бушвикском фестивале независимого кино в Нью-Йорке, в 2011 году лента Забараускаса «Порно-мелодрама» была представлена в программе Берлинского международного кинофорума.

Автор книги «Литва раскрывается: 99 ЛГБТ + истории» ()

Личная жизнь и общественно-политические взгляды 
Открытый гомосексуал и ЛГБТ-активист.

В 2013 году Ромас Забараускас вышел на красную ковровую дорожку Московского кинофестиваля в футболке с надписью Free Pussy Riot.

В 2018 году в знак солидарности с ЛГБТ Community Center, чей офис пострадал от атаки вандалов, вывесил на балконе своей квартиры в Вильнюсе радужный флаг, после чего его дом также неоднократно подвергался нападению.

Фильмография 
 Юлия и Марюс (2007)
 Мне семнадцать (2008)
 Порно-мелодрама (2011)
 Мы будем бунтовать (2013)
 От Литвы не убежишь (2016)
 Адвокат (2020)

Примечания

Ссылки 
 Kino išsišokėlis Romas Zabarauskas atvirai — apie vaikiną, vaikus ir kūrybą
  Escaping Conventions With Lithuanian Queer Director Romas Zabarauskas
 Romas Zabarauskas — Berlinale Talents
 Статьи о Ромасе Забараускасе на портале Delfi
 Marija Aušrinė Pavilionienė. Kino recenzija. Romo Zabarausko filmas 'Streikas' — smurtinis nerimas arba kita Lietuvos pusė — рецензия Марии Аушрине Павиленене на фильм «Мы будем бунтовать»

 
ЛГБТ в Литве
Активисты ЛГБТ-движения в Литве
Кинопродюсеры по алфавиту
Выпускники Хантерского колледжа